Schönebeck poate fi:

Schönebeck (Elbe) in Sachsen-Anhalt
Schönebeck (district) in Sachsen-Anhalt

Vezi și 
Schönau
Schönbrunn

Toponime germane